Classic Hits Live est un album live des Kottonmouth Kings, sorti le .

Liste des titres

Album de Kottonmouth Kings
Album live sorti en 2003
Double album